IF steht für:

 Immunfluoreszenz, eine biochemische Analysemethode
 Impact Factor, eine Vergleichszahl zur Beurteilung wissenschaftlicher Publikationen
 Indogermanische Forschungen, eine internationale Fachzeitschrift
 Industrifacket, schwedisch für Industriegewerkschaft
 Initiationsfaktoren, Proteine zur Initiation der Proteinsynthese
 Innenfokussierung, eine Bauart von Kameraobjektiven
 Inside Film Award, ein australischer Filmpreis
 Interactive Fiction, ein Computerspielgenre
 Intelligent Falling, eine satirische Antwort auf Intelligent Design
 Interflug, staatliche Fluggesellschaft der DDR (IATA-Code)
 Intermediate Frequency, siehe Zwischenfrequenz
 Intermittierendes Fasten, eine spezielle Form der Ernährungsweise
 Internationalistische Fraktion, siehe Trotzkistische Fraktion – Vierte Internationale #Ursprung
 Intrinsischer Faktor, ein Glycoprotein in Säugetieren zur Aufnahme von Vitamin B12
 Iodfluorid, eine chemische Verbindung

if steht für:
 internally flawless, Reinheitsstufe bei Diamanten, siehe Diamant #Reinheit (clarity)
 in vielen Programmiersprachen das Schlüsselwort für Bedingte Anweisung und Verzweigung

iF steht für:
 iF Award, eine Designauszeichnung vom Industrie Forum Design Hannover

ÍF steht für:
 ÍF Fuglafjørður, färöischer Fußballverein
 Íslenzk Fornrit eine mediävistische Fachzeitschrift zur altnordischen Literatur

IF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Rumänien: Kreis Ilfov
 Deutschland: Fahrzeuge der US-Streitkräfte in Deutschland

If steht für:
 Île d’If, eine Insel vor der Stadt Marseille
 If …, britischer Spielfilm aus dem Jahr 1968
 If—, Gedicht von Rudyard Kipling
 If (Band), britische Jazzrockband
 If (Lied), ein Song der Rockband Pink Floyd
 If (Magazin), ein US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin
 If Skadeförsäkring, schwedisches Versicherungsunternehmen
 Europäische Eibe, eine Baumart

Siehe auch:

Abkürzung